|-
| 108201 Di Blasi || || 27 d'abril, 2001 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| 108202 - || || 25 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108203 - || || 26 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108204 - || || 26 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108205 Baccipaolo || || 26 d'abril, 2001 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti
|-
| 108206 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108207 - || || 27 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108208 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108209 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108210 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108211 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108212 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108213 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108214 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108215 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108216 - || || 27 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108217 - || || 26 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108218 - || || 26 d'abril, 2001 || Desert Beaver || W. K. Y. Yeung
|-
| 108219 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108220 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108221 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108222 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108223 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108224 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108225 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108226 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108227 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108228 - || || 29 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108229 - || || 29 d'abril, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 108230 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108231 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108232 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108233 - || || 26 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108234 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108235 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108236 - || || 27 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108237 - || || 30 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108238 - || || 30 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108239 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108240 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108241 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108242 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108243 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108244 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108245 - || || 16 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108246 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108247 - || || 16 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108248 - || || 17 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108249 - || || 17 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108250 - || || 17 d'abril, 2001 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 108251 - || || 18 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108252 - || || 19 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108253 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108254 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108255 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108256 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108257 - || || 22 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108258 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108259 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108260 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108261 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108262 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108263 - || || 23 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108264 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108265 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108266 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108267 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108268 - || || 24 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108269 - || || 24 d'abril, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 108270 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108271 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108272 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108273 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108274 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108275 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108276 - || || 25 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108277 - || || 25 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108278 - || || 21 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108279 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108280 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108281 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108282 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108283 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108284 - || || 24 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108285 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108286 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108287 - || || 24 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108288 - || || 25 d'abril, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 108289 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108290 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108291 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108292 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108293 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108294 - || || 26 d'abril, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 108295 - || || 27 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108296 - || || 28 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108297 - || || 30 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108298 - || || 24 d'abril, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 108299 - || || 16 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 108300 - || || 23 d'abril, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
8